Гилберт Роланд (, при рождении Луис Антонио Дамасо Алонсо — ; 11 декабря 1905 — 15 мая 1994) — американский киноактёр мексиканского происхождения.

Биография 
Родился в Сьюдад-Хуаресе, Чиуауа, Мексика и изначально намеревался стать тореро, как его отец. Когда семья переехала в Соединенные Штаты, однако, он заинтересовался кино и снялся в нескольких втростепенных ролях. Первая главная роль Роланда была как один из любовных интересов Клары Боу в университетской комедии «The Plastic Age». Он сам выбирал себе псевдоним, объединив имена своих любимых актеров Джона Гилберта и Рут Роланд.

Начиная с 1940-х годов, критики начали обращать на него внимание.

Личная жизнь 
Роланд был женат на актрисе Констанс Беннетт с 1941 по 1946 год. Его второй брак с Гилменией Канту в 1954 году, продолжался до его смерти сорок лет спустя.

Смерть 
Умер от рака в Беверли-Хиллз, штат Калифорния в 1994 году, в возрасте 88 лет. Его останки были кремированы, а пепел развеян над морем.

Достижения 
Роланд был дважды номинирован на «Золотой глобус» за роли в фильмах «Злые и красивые» (1952) и «Осень шайеннов» (1964). За вклад в киноиндустрию Роланд Гилберт отмечен звездой на Голливудской аллее славы (№ 6730).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Original letter from Greta Garbo to Gilbert Roland (1943)
 Photographs and literature

Актёры США
Актёры по алфавиту